Abaixo a Lista de municípios da Bahia por PIB, com base nos levantamentos feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente ao ano de 2014 (ano-base 2016).

PIB
Bahia
2014 no Brasil
Municípios PIB 2014